Sulyok István (?) 1638–1649 között Kolozs megye, 1649–től Küküllő megye főispánja, az erdélyi fejedelmi tanács tagja
Sulyok István (1859–1944) református lelkész, választott püspök, egyházi író
Sulyok István (1891–1945) kisebbségpolitikai szakíró, újságszerkesztő